Натуральне число 829
 829 рік до нашої ери
 829 рік нашої ери